New Salem Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 New Salem Township du comté de McDonough dans l'Illinois.
 New Salem Township du comté de Pike dans l'Illinois.

Homonymie de townships